Le nom Cristobal remplace le nom de Cesar à partir de la Saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord. 
Deux cyclones tropicaux portèrent le nom de Cristobal :

 Tempête tropicale Cristobal au cours de la Saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord ;
 Tempête tropicale Cristobal (2008) ;
 Ouragan Cristobal (2014) de catégorie 1 qui a frôlé les Bahamas et les Bermudes avant de passer au large des côtes nord-américaines avant de devenir post-troen direction de l'Islande ;
 Tempête tropicale Cristobal (2020) qui stagna plusieurs jours sur la baie de Campêche et a traversé ensuite le golfe du Mexique pour frapper La Nouvelle-Orléans avant de remonter vers les Grands Lacs.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme